Por Vernate pode estar à procura de:
 Vernate - uma comuna na província de Milão, na região da Lombardia, na Itália.
 Vernate - uma comuna no distrito de Lugano, cantão de Ticino, na Suíça.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos